Лазаревская церковь:
 Лазаревская церковь (Вологда)
 Лазаревская церковь (Кижи)
 Лазаревская церковь (Ларнака)
 Лазаревская церковь (Пятигорск)
 Лазаревская церковь (Санкт-Петербург)
 Лазаревская церковь (Суздаль)
 Лазаревская церковь (Тамбов)